Мэттью Джордж Грин (; род. 13 мая 1983, Гранд-Ледж) — бывший американский хоккеист, игравший на позиции защитника. В составе «Лос-Анджелес Кингз» двукратный обладатель Кубка Стэнли (2012, 2014).

Карьера

Клубная 
На драфте НХЛ 2002 года был выбран во 2-м раунде под общим 44-м номером клубом «Эдмонтон Ойлерз». Он продолжил карьеру на студенческом уровне в команде «Нотр-Дам Файтинг Айриш», играя за них в течение трёх сезонов.

С 2005 по 2008 год играл за «Эдмонтон Ойлерз»; в 2006 году дошёл до финала Кубка Стэнли, в котором «Ойлерз» в семи матчах уступили «Каролине Харрикейнз». 

29 июня 2008 года был обменян в «Лос-Анджелес Кингз» на защитника Любомира Вишнёвского. В составе «Кингз» в 2012 и 2014 годах он был обладателем Кубка Стэнли.

Завершив карьеру в возрасте 34 лет из-за постоянных травм, из-за которых пропустил большую часть двух последних сезонов.

Международная 
Играл за сборную США на трёх чемпионатах мира ЧМ-2007, ЧМ-2008 и ЧМ-2010, на которых американцы остались без медалей.

После завершения карьеры 
В августе 2017 года присоединился к «Кингз» в качестве скаута клуба.

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Хоккеисты США
Хоккейные защитники
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Грин-Бей Гэмблерс»
Игроки «Нотр-Дам Файтинг Айриш» (хоккей)
Игроки «Айова Старз»
Игроки «Спрингфилд Фэлконс»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Обладатели Кубка Стэнли